Cupa UEFA 1998-1999 a fost câștigată de Parma în finala cu Marseille. A fost a doua Cupă UEFA
câștigată de Parma după cea din sezonul 1994-1995.

A fost ultima ediție care a folosit acest format competițional. Cupa Cupelor UEFA a fost desființată, iar echipele care au câștigat cupeke în țările lor aveau să joace în Cupa UEFA, ceea ce a dus la adăugarea unei noi runde de calificări.

Prima rundă de calificare 

|}

A doua rundă de calificare

|}

Prima runda 

|}

A doua runda 

|}

Optimi

|}

Sferturi de finala 

|}

Semifinale 

|}

Finala 

Sezoanele Cupei UEFA
1998 în fotbal
1999 în fotbal